Кеннет Эдвардс:
 Эдвардс, Кеннет (1886—1952) — американский гольфист.
 Эдвардс, Кеннет (род. 1985) — ямайский тхэквондист.